Клоппер () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Клоппер, Дик (род. 1930) — нидерландский футболист.
 Клоппер, Дирк (1907—1986) — нидерландский футболист.
 Клоппер, Хенк (1931—2012) — нидерландский футбольный судья.
  (1878—1966) — нидерландский математик.